Le qualificazioni del singolare  femminile del Rogers Cup 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  María José Martínez Sánchez (qualificata)
  Polona Hercog (qualificata)
  Iveta Benešová (qualificata)
  Lourdes Domínguez Lino (ultimo turno)
  Bojana Jovanovski (qualificata)
  Kimiko Date Krumm (ultimo turno)
  Simona Halep (qualificata)
  Alberta Brianti (qualificata)
  Monica Niculescu (ultimo turno)
  Elena Baltacha (ultimo turno)
  Sania Mirza (ultimo turno)
  Anastasija Sevastova (primo turno)

 Kateryna Bondarenko (ultimo turno)
 Gréta Arn (qualificata)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (ultimo turno)
 Virginie Razzano (ultimo turno, ritirata)
 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Zheng Jie (qualificata)
 Anna Tatišvili (ultimo turno)
 Petra Martić (qualificata)
 Zhang Shuai (qualificata)
 Vania King (primo turno)
 Chanelle Scheepers (primo turno)
 Anne Keothavong (primo turno)

Qualificate 

   María José Martínez Sánchez
   Polona Hercog
   Iveta Benešová
   Zhang Shuai
   Bojana Jovanovski
   Zheng Jie

   Simona Halep
   Alberta Brianti
   Petra Martić
   Gréta Arn
   Kathrin Wörle
<li>   Galina Voskoboeva

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2011
WTA Tour 2011